Sangio – cognome italiano
 Antonio Sangio – cestista e dirigente sportivo peruviano
 Tomás Sangio – ex cestista peruviano